Aversi (plaats), een plaats in Denemarken
Aversi (parochie), een parochie in Denemarken